Ардалио́н Васи́льевич Ивано́в (1805—1878) — русский ,  и .

Биография 
Сын мемуариста Василия Михайловича Иванова родился в 1805 году.

В 1815–1822 годах воспитывался в Горном кадетском корпусе; в 1828 году действительным студентом окончил историко-филологический факультет Императорского Санкт-Петербургского университета. Сначала служил в департаменте полиции.

Со 2 мая 1829 года преподавал в Горном корпусе латинский язык, а с 1835 года в Училище правоведения преподавал русский и латинский языки. Вышел в отставку в 1853 году.

Как преподаватель и автор учебных пособий А. В. Иванов решался во многих случаях отступать от авторитетного филолога первой половины XIX века Н. И. Греча.

Ему принадлежат: «Правила латинской этимологии» (1832), «Русская грамматика» (, 1834, выдержала около 20 изданий), «Программа русской грамматики и оснований словесности» (1841), «Сборник сочинений в прозе и стихах для упражнений в русском языке» (1851 и 1857). Кроме учебников Иванов переделал с французского языка несколько драматических произведений и издавал «Драматический альманах», сотрудничал в «Литературной газете» (1841).

Умер  года. Был похоронен на Пятницком кладбище города Вышний Волочёк; в метрической книге о погребении 15 февраля 1878 года записано: «Привезённое из сельца Софьино Новгородского губернии Боровичского уезда тело умершего статского советника Ардалиона Васильевича Иванова 73 лет».

Примечания

Литература 
 
 
 Бондарева О. Н. Санкт-Петербургский Горный кадетский корпус в воспоминаниях воспитанников: «Воспоминания о воспитании в Горном кадетском корпусе, 1815–1822» Ардалиона Васильевича Иванова // Клио. — 2013. — № 11 (83). — С. 135—137.
 Иванов Ардалион Васильевич // Государственный Русский музей. Живопись. Каталог. — Санкт-Петербург: Palace Editions, 1998.

Статские советники
Выпускники Горного кадетского корпуса
Выпускники историко-филологического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета
Преподаватели Горного кадетского корпуса
Преподаватели Императорского училища правоведения